Арта — стародавнє місто, столиця Артанії

Арта — місто, ном Арта, периферія Епір
 Арта — ном, периферія Епір

Арта — місто, регіон Арта
 Арта — регіон

Арта — село, Ульотівський район, Забайкальський край

Арта — муніципалітет, регіон Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер

 Леопольд Гаснер фон Арта (1818-1891) — австро-угорський державний діяч

Примітки